Calo steht für:
 Calo (Kastell), ein römisches Auxiliarlager am Niedergermanischen Limes
 Calo (Knecht), Pferdeknecht in der Römischen Armee
 Calo (Rapper), deutscher Rapper

Calo ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ferdinand Calo (1814–1872), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer
 Igor Calo (* 1968), kroatischer Fußballspieler

Caló steht für:
 Caló, kleine Bucht
 Caló (Sprache), die Sprache der Gitanos im Süden Spaniens
 Angehöriger der Gitanos, siehe Roma#Kale

Calò steht für:
 Antonio Calò, italienischer Schauspieler
 Carla Calò (1926–2019), italienische Schauspielerin
 Eugenio Calò (1906–1944), italienischer Partisan und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Giuseppe Calò (* 1931), italienischer Mafioso
 Miguel Caló (1907–1972), argentinischer Musiker
 Roberto Caló (1913–1985), argentinischer Tangopianist, Bandleader, Komponist, Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Kalo
 Kahlo